Németország
 Tiefenbach, település Bajorországban, Passau járásban
 Tiefenbach, település Bajorországban, Landshut járásban
 Tiefenbach, település Bajorországban, Cham járásban
 Tiefenbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
 Tiefenbach, település Baden-Württemberg tartományban